India
 Kullu (stad), een stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Kullu (district in Himachal Pradesh), een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Indonesië
 Kulu (Karanganyar), bestuurslaag in Pekalongan, Midden-Java.
 Kulu (Kuta Blang), bestuurslaag in Bireuen, Atjeh.
 Kulu (Mila), bestuurslaag in Pidie, Atjeh.
 Kulu (Seunagan), bestuurslaag in Nagan Raya, Atjeh.
 Turkije
 Kulu (district in Konya), stad en district in Konya.

Zie ook 
Kulluvallei; een vallei in de Indiase staat Himachal Pradesh